Podrobné výsledky ze zápasu v judo žen na II. Evropských hrách v roce 2019.

Informace 
 místo: Aréna Čyžouka, Minsk
 vyřazovací boje: 22. až 24. června 2019
 přihlášených: 167 judistek
 nastoupilo: 165 judistek
 počet váhových kategorií: 7
 počet zemí: 35 zemí
9× (Španělsko, Francie, Německo, Portugalsko, Rusko), 8× (Spojené království, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko), 7× (Rumunsko, Slovinsko), 6× (Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Srbsko, Ukrajina), 5× (Belgie, Izrael), 4× (Kosovo, Turecko), 3× (Chorvatsko), 2× (Bosna a Hercegovina, Dánsko, Finsko, Litva), 1× (Bulharsko, Gruzie, Řecko, Irsko, Severní Makedonie, Norsko, Švýcarsko, Slovensko, Švédsko)

Herní systém 
Hrací doba: 4 min
Prodloužení (golden score): bez časového limitu

Konec před časovým limitem je za správně technicky provedený chvat či submisi (páčení, držení, škrcení) = ippon. Technicky méně zdařilý chvat je hodnocen wazari, 2× wazari znamená konec před časovým limitem. Konec před časovým limitem je též po obdržení třetího napomenutí = 3× šido. Za hrubé poručení pravidel např. nepovolená technika (např. waki-gatame) je judista diskvalifikován (hansoku-make).
V prodloužení je zápas ukončen jakýmkoliv bodovaným chvatem, či napomenutím (šido). Zápas nekončí po udělení šida judistovi s nižším počtem šid.

V kolonce zápasů je uvedeno: číslo_soupeřky/ippon_wazari_šido/hrací_doba/bodovaná_technika_(způsob_ukončení_zápasu)

Podrobné výsledky v judu

Superlehká váha žen do 48 kg 
Datum: 22. června 2019

zdroj

Pololehká váha žen do 52 kg 
Datum: 22. června 2019

zdroj

Lehká váha žen do 57 kg 
Datum: 22. června 2019

zdroj

Polostřední váha žen do 63 kg 
Datum: 23. června 2019

zdroj

Střední váha žen do 70 kg 
Datum: 23. června 2019

zdroj

Polotěžká váha žen do 78 kg 
Datum: 24. června 2019

zdroj

Těžká váha žen nad 78 kg 
Datum: 24. června 2019

zdroj

Judo na Evropských hrách
Evropské hry 2019
Judo v Bělorusku